watra – duże ognisko
 watra – wieś (najniższa jednostka administracyjna w dawnej Mołdawii)

Harcerstwo 
 watra – symbol grupy wędrowników (harcerstwo)
 Watra – Piaseczyński Hufiec Harcerzy
 Watra – Szczep Harcerzy Leśnych „Watra” im. Wolnego Harcerstwa
 Watra – 22 Szczep Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych

Muzyka 
 Watra – album muzyczny wydany przez zespół rockowy Wilki
 Watra – ukraińska grupa muzyczna
 Watra – zespół ludowy górali czadeckich

Literatura 
 „Watra” – polskie wydawnictwo książkowe z siedzibą w Warszawie
 „Watra” – czasopismo naukowe
 „Watra” – krakowskie pismo konspiracyjne

Geografia i turystyka w Polsce 
 Watra – jezioro położone na Pojezierzu Bytowskim w Udorpiu koło Bytowa
 Watra – nieistniejące schronisko w Dolinie koprowej w Tatrach

Inne 
 Watra – zabytkowy budynek w Zakopanem na skrzyżowaniu ulic Zamoyskiego i Tetmajera
 Watra – rodzimowiercza wspólnota religijna, fundacja oraz wydawnictwo z siedzibą we Wrocławiu
 Watra (Ватра) – studenckie stowarzyszenie we Lwowie

Zobacz też 

 Vatra